

Cinema 
Senza via d'uscita, film diretto da Piero Sciumè (1970)
Senza via d'uscita, film diretto da Michael Pressman (1992)

Letteratura 
 Senza via d'uscita (Price to be Met) – romanzo di Jessica Steele del 1980
 Senza via d'uscita (Stranded) – racconto di Val McDermid del 2005
 Senza via d'uscita (Helpless) – romanzo di Barbara Gowdy del 2007

Televisione 
Senza via d'uscita - Un amore spezzato, miniserie televisiva del 2007